Cardo-azul é o nome comum dado às seguintes espécies vegetais:

Carduncellus caeruleus - da família Asteraceae
Carduus tenuiflorus - da família Asteraceae
Carlina corymbosa - da família Asteraceae
Carlina racemosa - da família Asteraceae
Eryngium dilatatum - da família Apiaceae